Direktion (von lateinisch  „Richtung“) steht für:

 eine Weisung des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer kraft des Direktionsrechts,
 die Geschäftsleitung eines Unternehmens (siehe unter Manager)
 der Direktor einer Schule (siehe unter Schulleitung)
 in Deutschland eine bestimmte Behörde (zumeist Mittelbehörde und häufig Bundesbehörde), z. B. Eichdirektion, Oberfinanzdirektion, Polizeidirektion, die deutschen Bundespolizeidirektionen usw. (beispielhaft aufgezählte aufgelöste Behörden bzw. veraltete Bezeichnungen: Oberpostdirektion, Reichsbahndirektion, Bundesbahndirektion, Grenzschutzdirektion)
 in der EU-Kommission eine Abteilung Direktion (Europäische Union)
 in Österreich auch eine Behörde oder ein Amt, z. B. die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, eine Landespolizeidirektion oder deren Vorgänger (Sicherheitsdirektionen, Bundespolizeidirektionen)
 in vielen Kantonen der Schweiz die Ministerien; siehe die jeweiligen Kantonsartikel
 in der Astrologie eine Methode für die Ereigniszeit-Berechnung im Horoskop, siehe Direktion (Astrologie)
 in der Musik bei Werken für Ensembles ohne einen Dirigenten die Notenstimme des führenden Instruments (meist Violine oder Klavier), in welcher die wichtigsten musikalischen Abläufe durch Stichnoten angedeutet sind

Siehe auch: